Lijiang – città-prefettura cinese
Lijiang – fiume cinese
14656 Lijiang – asteroide